Села:
 Новоєгорівка — Кіровоградська область, Новоукраїнський район
 Новоєгорівка — Луганська область, Сватівський район, Коломийчиська сільська рада, КОАТУУ 4424086503
 Новоєгорівка — Миколаївська область, Баштанський район
 Новоєгорівка — Харківська область, Дворічанський район
 Новоєгорівка — Харківська область, Первомайський район